Това е списък на градовете в Чехия.

Източници

Външни препратки 
 Официален списък
 Карта

Чехия
 
Картинки за транскрибиране и/или превод (Чехия)